Il singolare del torneo di tennis Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Kim che ha battuto in finale Bobby Reynolds 6-4, 0-6, 6-3.

Teste di serie 

 Kevin Kim (Campione)
 Thiago Alves (primo turno)
 Rik De Voest (semifinali)
 Bobby Reynolds (finale)

 Zack Fleishman (quarti di finale)
 Rajeev Ram (primo turno)
 Noam Okun (quarti di finale)
 Dudi Sela (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2007